Berek est un toponyme qui peut désigner :
Berek, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Berek, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Bjelovar-Bilogora.